Максимейко Микола Олексійович — доктор юридичних наук,
 Максимейко Олексій Іванович — поет, член НСПУ, учасник Другої світової війни.
 Максимейко Юлія Володимирівна — поетеса, член НСПУ

Українські прізвища